Kozubów ist der Name folgender Orte in Polen:

 Kozubów (Pińczów), Ortschaft in der Gmina Pińczów, Powiat Pińczowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Kozubów (Brudzew), Dorf in der Gmina Brudzew, Powiat Turecki, Woiwodschaft Großpolen